De Gauliga Württemberg 1944/45 was het twaalfde en laatste voetbalkampioenschap van de Gauliga Württemberg. Door de verwikkelingen in de Tweede Wereldoorlog werd het kampioenschap vroegtijdig gestaakt.

Eindstand

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Württemberg
Duits competitievoetbal 1944/45